Вильна́в-пре-Марса́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Вик-ан-Бигор. Округ коммуны — Тарб.

Код INSEE коммуны — 65477.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 640 км к югу от Парижа, в 115 км западнее Тулузы, в 12 км к северу от Тарба.

На востоке коммуны протекает река Адур.

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 69 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 51 человека трудоспособного возраста (15-64 лет) 38 были экономически активными, 13 — неактивными (показатель активности — 74,5 %, в 1999 году было 77,4 %). Из 38 активных жителей работали 35 человек (18 мужчин и 17 женщин), безработных было 3 (1 мужчина и 2 женщины). Среди 13 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 5 — пенсионерами, 1 был неактивным по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи